Кольцо Власти — в книгах Джона Р. Р. Толкина главное кольцо, которое правит и повелевает другими кольцами власти.
 Кольцо власти (фильм) — американский документальный фильм.